Колонија Венустијано Каранза има више значења:

 Колонија Венустијано Каранза, Ла Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Венустијано Каранза (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Колонија Венустијано Каранза (Халосток), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику